Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 1924 probíhala na otevřených antukových dvorcích Stade Olympique de Colombes poblíž Paříže. Soutěž se konala v období od 13. do 20. července 1924 za účasti třiceti jedna tenistek ze čtrnácti zemí. Dalších sedm hráček v pavouku se her nezúčastnilo.

Hrálo se na dva vítězné sety. Obhájkyní zlaté medaile z předchozí olympiády byla Francouzka Suzanne Lenglenová, která se her nezúčastnila.

Francouzka Julie Vlastová v semifinále vyřadila úřadující wimbledonskou šampionku Kathleen McKaneovou z Velké Británie, jež obhájila bronzový kov z amsterdamské olympiády. Francouzská hráčka vybojovala stříbrnou medaili po finálové porážce od favorizované Američanky Helen Willsové Moodyové 2–6 a 2–6.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1924